Moosmann bezeichnet:
 Moosmann, vogtländische Sagengestalt 

Moosmann ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Moosmann (1839–1891), österreichischer Redakteur, Bauer und Bürgermeister
 Sepp Moosmann (1928–2017), österreichischer Künstler und Schriftsteller

Siehe auch:

 Mosmann
 Mossmann